Брайън Джоунс може да се отнася за:

 Брайън Джоунс – британски музикант от Ролинг Стоунс
 Брайън Джоунс – британски летец